«Fifteen» — песня американской певицы Тейлор Свифт, вышедшая в качестве четвёртого сингла с её второго студийного альбома Fearless (2008).

«Fifteen» — это баллада, в которой Свифт вспоминает события, которые произошли с ней и её лучшей подругой в возрасте 15 лет, и предупреждает подростков, чтобы они не влюблялись скоропалительно. Сингл получил несколько наград, 2-кратный платиновый статус в США и достиг 23 места в Billboard Hot 100.

Сюжет песни 
Песня о лучшей подруге Тейлор Свифт — Абигейл. Как рассказывала Свифт в интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» (опубликованном 26 октября 2008 года), в школе они двое считали себя гадкими утятами. В том интервью она рассказывала:

Свифт рассказывала сайту That’s Country, что она «начала всё со строчки „Абигейл отдала всю себя мальчику, который передумал“ () и написала всё остальное с этого
места, почти что в обратную сторону».

Тейлор рассказывала CMT Radio, что, когда она записывала эту песню, она плакала. Как она объяснила тогда:

История создания 
Однажды в интервью журналу Billboard Тейлор Свифт спросили, когда она находит время, чтобы писать песни, на что она рассказала:

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Роман Уайт, до этого снявший видео к песне «You Belong with Me».

В клипе две подруги, Свифт и Абигейл (которая сама в нём снималась) проходят через различные ситуации школьной жизни.

Уайт рассказывал MTV News, что в видеоклипе он хотел показать суть песни, при этом не экранизируя песню дословно. Он рассказывал тогда:

Также Уайт рассказывал, что почти всё в этом клипе было создано на компьютере (конечно, не считая самой Тейлор Свифт):

Награды и номинации 
{| class="wikitable"
|-
! Год
! Организация
! Награда
! Результат
! Ссылка
|-
! scope="row" rowspan="4"| 2010
| rowspan=2|BMI Awards
| Award-Winning Songs
| 
| rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| Publisher of the Year
|
|-
| MTV Video Music Awards
|  Best Female Video
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| Teen Choice Awards
| Choice Country Song
| 
| style="text-align:center;"|

Концертные исполнения 

Свифт впервые исполнила «Fifteen» дуэтом с певицей Майли Сайрус на 51-й ежегодной церемонии премии Грэмми 8 февраля 2009 года. Дуэт сидел на деревянных стульях для акустического выступления, Свифт была одета в мешковатое бежевое платье поверх обтягивающего черного костюма и играла на акустической гитаре. Свифт также исполнила песню на благотворительном концерте «We’re All for the Hall», организованном Залом славы и музеем музыки кантри, на фестивале CMA Music Festival (2009), на фестивале V Festival (2009), австралийским благотворительный концерт Sydney Sound Relief и на церемонии Country Music Association Awards. В Соединенном Королевстве Свифт исполнила «Fifteen» на двух шоу: Later... with Jools Holland и The Paul O'Grady Show.

Список композиций 
 CD single / Digital download
 «Fifteen» (альбомная версия) — 4:54
 «You Belong with Me» (радио-микс) — 3:50

 Australia Pop Mix Edit Digital Download
 «Fifteen» (поп-микс) — 4:01

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Fifteen (Taylor’s Version) 

11 февраля 2021 года Свифт анонсировала в программе Good Morning America, что перезаписанная версия «Fifteen» под названием «Fifteen (Taylor’s Version)» будет выпущена 9 апреля 2021 года в качестве второго трека из Fearless (Taylor's Version), перезаписанной версии второго студийного альбома Fearless.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен с альбома Fearless на официальном сайте Тейлор Свифт
 

Синглы 2009 года
Песни Тейлор Свифт
Кантри-баллады
Синглы Big Machine Records
Песни 2008 года
Песни, написанные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Нейтаном Чапманом